Ravenswood peut désigner : 

 Ravenswood, un thriller australien de 2006
 Ravenswood, une série télévisée américaine diffusée depuis 2013
 Ravenswood, une ville de Virginie-Occidentale
 Ravenswood, un quartier de la ville de New York
 Ravenswood Branch, un tronçon du métro de Chicago
 
 Ravenswood (Victoria)